Делеклюз — фамилия:

 Делеклюз, Огюст-Жозеф (1855—1928) — французский живописец.
 Делеклюз, Шарль (1809—1871) — французский революционер.
 Делеклюз, Эжен (1882—1972) — французский художник и гравёр.
 Делеклюз, Этьен (1781—1863) — французский художественный критик, мемуарист.

См. также 
 Шарль де Леклюз
 Ла-Клюз